Platyliodes är ett släkte av kvalster. Platyliodes ingår i familjen Neoliodidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Spindeldjur
Platyliodes